Stimulanz (Femininum, pl.: Stimulanzen) steht für folgendes:
 als bildungssprachlicher Ausdruck für Anreiz, Antrieb oder Ansporn, siehe Motivation
 als Falschschreibung für Stimulans